

Елмер — місто, штат Міссурі
 Елмер — місто, штат Нью-Джерсі
 Елмер — місто, штат Оклахома